Johan Norberg kan syfta på:

 Johan Erik Norberg (1749–1818), svensk ingenjör
 Johan Norberg (1959–), svensk musiker
 Johan Norberg (1973–), svensk författare och debattör
 Johan Norberg, militäranalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI